El nombre de Basílica de San Francisco es el nombre de varios edificios religiosos en honor a algún santo llamado Francisco.

 En Argentina:
 Basílica de San Francisco de Asís, en la ciudad de Buenos Aires.
 Basílica de San Francisco, en la ciudad de Mendoza.
 Basílica de San Francisco, en la ciudad de Salta, Salta.
 Basílica de San Francisco, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Tucumán.

 En Bolivia:
 Basílica de San Francisco, en La Paz.
 Basílica de San Francisco de Charcas, en Sucre.

 En España:
 Basílica de San Francisco Javier, en la ciudad de Javier.
 Basílica de San Francisco el Grande, en la ciudad de Madrid.
 Basílica de San Francisco, en la ciudad de Palma de Mallorca.

 En Estados Unidos:
 Basílica de San Francisco Javier, en la localidad de Dyersville, Iowa.
 Basílica de San Francisco Javier, en la localidad de Vincennes, Indiana.

 En Italia:
 Basílica de San Francisco, en la localidad de Arezzo, Toscana.
 Basílica de San Francisco de Asís, en la localidad de Asís, Umbría.
 Basílica de San Francisco, en la localidad de Bolonia.
 Basílica de San Francisco de Paula, en la localidad de Nápoles.
 Basílica de San Francisco, en la localidad de Siena, Toscana. 
 Basílica de San Francisco alla Rocca, en la localidad de Viterbo.

 En Perú:
 Basílica de San Francisco, en la ciudad de Lima.